Ви́лем Бе́ро, другой вариант имени — Велем, немецкий вариант — Вильгельм Баро (, , 4 февраля 1902 года, Дрейцы, Нижняя Лужица, Германия — 26 августа 1988 года, Котбус, ГДР) — серболужицкий писатель, журналист, переводчик и педагог. Писал на нижнелужицком языке.

Биография 
Родился 4 февраля 1902 года в крестьянской семье в серболужицкой деревне Дрейцы. В этой же деревне окончил начальную школу. В 1916 году поступил в педагогическое училище. В 20-30-е годы XX столетия в связи с безработицей работал на различных промышленных предприятиях. Был строителем, железнодорожником, бухгалтером, редактором и секретарём. С 1945 года работал учителем в Бурге. С 1955 года по 1977 год был главным редактором нижнелужицкой газеты «Nowy Casnik».

В 1957 году был избран в Национальный совет серболужицкой культурно-просветительской организации «Домовина».

Занимался переводами на нижнелужицкий язык. В основном переводил произведения верхнелужицких писателей.

В 1977 году вышел на пенсию.

Сочинения 
 Mjazka a druge wulicowanka z Dolneje Łužyce, Budyšyn, 1958;
 Wjaska pod golu. Wulicowańko z našogo casa, Budyšyn, 1959;
 Surowa štrofa. Humor Dolnych Serbow, Budyšyn, 1973;
 Na Kałpjeńcu. Wuběrk źełow, Budyšyn, 1977;
 1984: Surowa štrofa. Humor Dolnych Serbow, Budyšyn, 1984;

 Посмертное издание
 Žaba na kokulce. Dopomnjeńki, wopiski a anekdoty, Budyšyn, 2002.

Награды 
 Литературная премия «Домовины» (1961).

Примечания

Литература 
 Гугнин А. А., Введение в историю серболужицкой словесности и литературы от истоков до наших дней, Российская академия наук, Институт славяноведения и балканистики, научный центр славяно-германских отношений, М., 1997, стр. 169, ISBN 5-7576-0063-2
 Fryco Libo, Dosłowo, Wylem Bjero, Na Kałpjeńcu. Wuběrk źełow, Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšyn 1977, 167—176.

Ссылки 
 Биография 
 Биография 

 Нижнелужицкие писатели